Ariane Larsen est un écrivain français, auteur de plusieurs romans érotiques.

Biographie
Originaire de Bourges, elle vit depuis plusieurs années à Paris.

Bibliographie
 2001 : L'Homme de Dieu
 2002 : L'Homme abandonné
 2003 : La Femme du soir
 2005 : L'Amour des femmes

Écrivain français du XXIe siècle
Auteur de roman érotique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)